Kondor peut désigner:
 Kondor, satellite militaire russe, 
 Kondor+, progiciel de gestion de salles de marchés.